Суперкубок Кіпру з футболу 2012 — 44-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 2012 року між чемпіоном Кіпру клубом АЕЛ та володарем кубка Кіпру Омонією.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2012
Кіпр